Luis Felipe de Bélgica (Laeken, 24 de julio de 1833 - Ibídem, 16 de mayo de 1834) fue Príncipe de Bélgica y Duque de Brabante.

Vida 

Luis Felipe era el hijo primogénito del rey Leopoldo I de los Belgas y su esposa, Luisa María de Orleans. Por línea paterna era nieto del Duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y su mujer, la Princesa Augusta de Reuss-Ebersdorf. Por línea materna era nieto del rey Luis Felipe I de Francia y su esposa, la Princesa María Amalia de las Dos Sicilias.

Fue bautizado en la Catedral de San Miguel y Santa Gudula de Bruselas por el arzobispo de Mechelen, en presencia de su abuela materna, los príncipes y princesas de Orleans y todos los cuerpos compuestos del Reino de Bélgica.

El príncipe Luis Felipe, apodado Babochon por su madre, era un niño guapo y de aspecto robusto, ocupó durante su corta vida el primer puesto en la línea de sucesión al trono belga. Era un niño muy querido y deseado por su familia, pero su temprana muerte debido a una inflamación de las mucosas dejó a sus padres desconsolados. 

Leopoldo I estaba desesperado; recordó la muerte del niño que le dio su primera esposa, Carlota de Gales. Tenía miedo de no tener un heredero vivo y así poner en peligro el futuro de su reino. "Todos sus viejos dolores han revivido", escribió la reina Luisa María, cuyo dolor estaba más marcado por la resignación cristiana. El pequeño ataúd envuelto en terciopelo blanco fue bajado a la bóveda de los duques de Brabante, en el coro de la Iglesia Santa Gudula de Bruselas y posteriormente trasladado junto con los restos de sus padres a Laeken.

Tras la muerte del Príncipe Heredero, su padre intentó designar a uno de sus sobrinos Coburgo como heredero al trono debido a la falta de un presunto heredero, pero esto falló debido al veto de los poderes de garantía belgas. 

El pequeño Luis Felipe tuvo posteriormente a su muerte, tres hermanos más llamados Leopoldo (quien sucedería a su padre en el trono en 1865), Felipe y Carlota.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 http://roglo.eu/roglo?lang=en;i=936123
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_de_Belgique

Nobles de Bélgica del siglo XIX
Príncipes de Bélgica
Niños fallecidos
Sepultados en la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken
Nacidos en Laeken